Padar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Padar (ort i Azerbajdzjan, Aghsu), 
 Padar (ort i Azerbajdzjan, Hadzjyqabul), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar